«Убийство герцога Гиза» () — первый фильм киностудии «Фильм д’ар» с участием премьеров труппы «Комеди Франсез». Музыку к фильму (для струнных, фортепиано и фисгармонии) написал Камиль Сен-Санс, став одним из первых композиторов, работавших в кино.

Сюжет 
Герцог де Гиз тайно посещает Маргариту де Нуармутье. Король Генрих III, узнав об этом, расставляет убийц на пути следования герцога и сам проверяет готовность убийц. Появляется герцог — смелый, с гордой осанкой.

Убийцы хватают герцога и закалывают. Он делает несколько шагов и падает.

Король повелевает обыскать труп. Убийцы находят письмо. Король взбешён.

Убийцы тащат тело герцога вниз по лестнице и, обложив соломой, бросают в камин.

В ролях 
  — герцог Гиз
 Шарль Ле Баржи — Генрих III
  — маркиза де Нуармутье
  — паж
 Альбер Дьёдонне
Жан Анжело

Художественные особенности 
Ранее своя версия «Убийства герцога Гиза» была снята Жоржем Мельесом и Шарлем Пате. После просмотра этого фильма Шарль Пате сообщил Лафиту: «Вы сильнее нас!».

Исключительное право на прокат фильма во Франции имела компания Пате . Постановка имела огромный успех. Главную роль в этом, по мнению Ж. Садуля, сыграло появление на экране театральных актёров и актрис труппы «Комеди Франсез».
Костюмы и декорации точно соответствовали эпохе, а бесспорное дарование исполнителей не могло сравниться с вульгарной игрой балаганных актёров. 

По мнению Зигфрида Кракауэра картина которую он называет претенциозной и театральной создавалась с намерением реабилитировать кино в свете традиционного искусства: «Создатели фильма хотели наглядно доказать, что кинематограф вполне способен рассказывать своим собственным языком такие же содержательные истории, какие рассказывает театральная пьеса или роман». Кроме того, как указывает Кракауэр огромный успех фильма вызвал множество подражаний, создание исторических картин и «высококультурных драм» во Франции и за рубежом: «Этот первый film d’art вдохновил и Д.-У. Гриффита; а Адольф Цукор вскоре начал выпускать свою серию „знаменитые исполнители в знаменитых пьесах“».

Достоинства фильма 
Французский режиссёр Жассе в интересном исследовании о развитии кино подчёркивал, что исполнитель роли Генриха III создал цельный законченный образ и использовал огромное богатство деталей, что было для тех лет настоящей сенсацией.

Недостатки фильма 

Мы чувствуем раздражение из-за упорного молчания жестикулирующих теней. Мы хотим крикнуть им: «Скажите же что-нибудь, наконец!»
Кино не является конкурентом театра. Оно возбуждает лишь тоску, ностальгию по театру. Подражание, как это часто случается, заставляет нас вздыхать по оригиналу.

Источники 

Фильмы-драмы Франции
Немые фильмы Франции
Чёрно-белые фильмы Франции
Исторические фильмы о XVI веке
Фильмы Франции 1908 года